Pangkajene und Inseln () ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Südsulawesi. Hauptstadt ist Pangkajene. Durch das Gebiet fließt der gleichnamige Fluss Pangkajene. Der Regierungsbezirk hat eine Fläche von 898,29 km² und eine Bevölkerung von etwa 250.000 Menschen. Zu dem Regierungsbezirk gehören die vielen kleinen herumliegenden Spermodendeinseln (Kepulauan Spermonde).

Pangkajene war zuvor Untergemeinde der autonomen Großregion Makassar zusammen mit den anderen Untergemeinden Makassar, Gowa, Maros, Jeneponto und Takalar. Seit dem 10. Februar 1960 ist Pangkajene und Inseln ein eigenständiger Regierungsbezirk in der Provinz Südsulawesi.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Pangkajene und Inseln setzt sich aus 13 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Geschichte 
In der Höhle Leang Bulu’ Sipong 4, eine der Karsthöhlen in der Region Maros-Pangkep, wurden einige der ältesten Malereien in der Menschheitsgeschichte entdeckt und die Jagdszenen auf Anoa-Rinder – einer heute vom Aussterben bedrohten Tierart – im Jahr 2019 auf etwa 40.000 Jahre datiert.

Einzelnachweise

Weblinks 

Kabupaten in Sulawesi Selatan
Geographie (Sulawesi)